Prinsessan Elena av Rumänien (även kallad Helen), född den 15 november 1950 i Lausanne i Schweiz, är en rumänsk prinsessa. Hon är den näst äldsta av fem döttrar till exkung Mikael I av Rumänien och tillhör huset Hohenzollern-Sigmaringen.

Familj

Elena gifte sig den 20 juli 1983 med Doktor Robin Medforth-Mills (född den 8 december 1942, död den 2 februari 2002) i en borgerlig ceremoni vid Durham och senare även i en grekisk-ortodox kyrka i Lausanne den 24 september samma år. Paret fick två barn: 
Nicholas av Rumänien, född den 1 april 1985 i Meyrin, Schweiz.
 Elisabetta (Elizabeth) Karina av Rumänien Medforth-Mills, född den 4 januari 1989 i Newcastle upon Tyne, England.

Paret skilde sig den 28 november 1991 och Elena gifte den 14 augusti 1998 om sig i Peterlee, England med Alexander Philips Nixon McAteer (född den 22 oktober 1964 i Easington, County Durham).

Utmärkelser
  Hus av Rumänien: Riddare Storkors med Kedja av Kunglig Carol I's Orden
  Hus av Rumänien: Riddare Storkors av Kunglig Kronorden
  Hus av Rumänien: Stor Mästare Riddare av Kunglig Hederstecken av Väktare av Kronan

Härstamning

Källor

Externa länkar
 Webbplats den Kungliga Familjen
 Blog den Kungliga Familjen

Rumänska prinsessor
Rumänska diplomater
Antikommunister
Mottagare av Rumänska kronorden
Storkorset av Rumänska kronorden
Rumäner
Födda 1950
Levande personer
Kvinnor